Oldenkott steht für:
 Oldenkott (Vreden), einen deutsch-niederländischen Grenzort zwischen Vreden und Berkelland, heute Ortsteil von Vreden
 Oldenkott (Unternehmen), niederländisch-deutsches Tabaksunternehmen, das von 1740 bis 1972 bestand und seit 1838 über 5 Generationen von der Familie Kersten geführt wurde

Oldenkott ist der Familienname der folgenden Personen:
 Bernd Oldenkott (1925–2020), deutscher Botschafter
 Henricus Oldenkott, Tabakfabrikant, 1740 Gründer der Fa. Henric. Oldenkott Senior & Comp., Weesp
 Herman Oldenkott, Tabakfabrikant, 1760 Gründer der Fa. Herm’s Oldenkott en Zoonen, Amsterdam
 Juvenalis Oldenkott, Minorit, 1762 und 1769 Guardian des Minoritenklosters Brilon
 Jacob Bernhard Oldenkott (1853–1926), deutscher Tabakfabrikant
 Paul Oldenkott (1889–1965), Tabakfabrikant in Ahaus
 Paul Theodor Oldenkott (* 1934), deutscher Neurochirurg